Вячеслав Николаевич Лыхо (род. 16 января 1967 году, Михнево, СССР) — советский и российский легкоатлет, толкатель ядра, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.

Проходил подготовку под руководством заслуженного тренера РСФСР Владимира Петровича Аверина.

Личный рекорд — 21,20 м.

На летних Олимпийских играх 1992 года Лыхо толкнул ядро на 20,94 м (причём фаворитами в Объединённой команде считались А. Немчанинов и А. Клименко).

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Толкатели ядра СССР
Толкатели ядра России
Родившиеся 16 января
Родившиеся в 1967 году
Википедия:Биографии современников
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Легкоатлеты Москвы